Faya-Largeau oder Faya () ist eine Oasenstadt im Norden des Tschad mit etwa 14.000 Einwohnern. Sie ist Hauptstadt der Provinz Borkou und war vor 2008 Hauptstadt von Borkou-Ennedi-Tibesti.

Das Klima um Faya ist sehr trocken und heiß (Wüstenklima).

Geschichte 

Die Stadt, die ursprünglich Faya hieß, wurde nach der Eroberung von Borkou durch Étienne Largeau 1913 in Largeau umbenannt. In den 1970er Jahren erhielt sie ihren alten Namen zurück. In den 1970ern wurde durch ein Entwicklungsprojekt die Dattelproduktion in Faya-Largeau gefördert. Die Stadt ist über den Flughafen Faya-Largeau mit anderen Städten verbunden und verfügt über ein kleines Elektrizitätswerk.

Bei der Einnahme des Aouzou-Streifens 1975 nahm Libyen Faya-Largeau ein. 1980 erlangte Hissène Habré die Kontrolle über die Stadt, 1981–1982 Goukouni Oueddei. 1983 fiel sie erneut an Libyen, bis dieses sich 1987 zurückzog.

Klima

Siehe auch 
 Liste der Städte im Tschad

Literatur 
 Julien Brachet, Judith Scheele: The Value of Disorder: Autonomy, Prosperity, and Plunder in the Chadian Sahara. Cambridge University Press, Cambridge 2020, ISBN 978-1-108-44934-2.

Einzelnachweise

Quellen 
 Encyclopaedia Britannica

Ort in Afrika
Ort im Tschad
Borkou
Oase (Tschad)
Hauptort einer Verwaltungseinheit